Het ATP-toernooi van Memphis 2011 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2011) werd gespeeld van 14 tot en met 20 februari 2011, als onderdeel van het Tennistoernooi van Memphis 2011. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Memphis
2011